Oriniemi är en udde i Finland. Den ligger i Polvijärvi i landskapet Norra Karelen, i den sydöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Helsingfors. Oriniemi ligger vid sjön Höytiäinen.

Terrängen inåt land är huvudsakligen platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Oriniemi. Runt Oriniemi är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Polvijärvi,  km sydväst om Oriniemi. 

Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är november, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Norra Karelen
Polvijärvi